Василий Руднев:
 Руднев, Василий Дмитриевич (1926—1996) — старший лейтенант Советской Армии, Герой Советского Союза (1945).
 Руднев, Василий Фёдорович (в монашестве Тихон; 1834—1904) — духовный писатель, настоятель Московского Данилова монастыря.
 Руднев, Василий Филиппович (1928—2018) — советский и российский художник, профессор, народный художник Российской Федерации (2009).